Neubronn steht für:

geografische Objekte:

 Neubronn (Abtsgmünd), Gemeindeteil und Dorf von Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Neubronn (Igersheim), Weiler im Gemeindeteil Harthausen von Igersheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Neubronn (Weihenzell), Weiler auf der Gemarkung Haasgang der Gemeinde Weihenzell, Landkreis Ansbach, Bayern
 Neubronn (Weikersheim), Stadtteil und Dorf von Weikersheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg

Schlösser:

Neubronn ist der Familienname folgender Personen:

 Carl von Neubronn (1807–1885), badischer Verwaltungsjurist und Oberamtmann

Siehe auch:

 Neubronn von Eisenburg
 Neubrunn
 Neunbronn
 Neuborn